Třída Independence je označení několika lodních tříd:
 Třída Independence – třída lehkých letadlových lodí Námořnictva Spojených států, první loď nasazena do služby v roce 1943
 Třída Independence (2008) – třída lodí typu Littoral Combat Ship Námořnictva Spojených států, první loď nasazena do služby v roce 2008
 Třída Independence (2015) – třída hlídkových lodí singapurského námořnictva, první loď by měla být nasazena do služby v roce 2016